IDR est un sigle qui peut signifier :
 Instantaneous decoding refresh, un type de  utilisé par la norme de compression vidéo H264 ;
 intradermoréaction, en médecine ;
 indice de distribution des globules rouges, une valeur de l'hémogramme ;
 indemnité de retraite ;
 Inscriptiones Daciae Romanae.

IDR est un code qui peut signifier :
 roupie, la monnaie de l'Indonésie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 , l'aéroport d'Indore, en Inde, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports